Objectes:
 Kaiku (peça de vestir), tipus de jaqueta típicament basc, caracteritzada per no tenir colls, portar una butxaca frontal i colzeres que solen tenir tenen forma de cor
 Kaiku (estri), bol de fusta amb mànec usat al País Basc i Navarra per recollir llet munyida i fer quallada en ell
 Organitzacions:
 Societat Esportiva de Rem Kaiku
 Kaiku (equip ciclista), equip ciclista espanyol patrocinat per l'empresa làctia Kaiku
 Kaiku Corporación Alimentaria, empresa làctia
 Biografies: Kaiku, sobrenom de Carlos Martín Arceo (1972), futbolista retirat espanyol